En la literatura creada por J. R. R. Tolkien, aparecen tres personajes con el nombre de Ecthelion: 

 Ecthelion, Señor de las Fuentes de Gondolin, un elfo noldo, personaje de El Silmarillion;
 Ecthelion I, decimoséptimo Senescal Regente de Gondor; y
 Ecthelion II, vigésimotercer Senescal Regente de Gondor.